2 miejscowości w Polsce: 
* Dąbrówka Kościelna – wieś w woj. podlaskim, w pow. wysokomazowieckim, w gminie Szepietowo 
 Dąbrówka Kościelna – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Kiszkowo